Појам Теодора Анђелина може да се односи на:

 Теодора Комнина Анђелина, Алексија I Комнина и Ирине Дукине
 Теодора Анђелина, војвоткиња Аустрије